Folke Jansson kan avse

 Folke "Masen" Jansson (1917-1983), svensk ishockeyspelare och idrottsledare
 Folke "Pytta" Jansson (1897-1965), svensk friidrottare
 Folke Jansson (konstnär) (född 1920 i Skövde), svensk bildkonstnär, skulptör, designer och scenograf